O Taiwan Power Company Football Club é um clube de futebol com sede em Kaohsiung, Taiwan. A equipe compete no Campeonato Taiwanês de Futebol, e é o maior ganhador de títulos nacionais do país, com 20 conquistas até hoje.

História 
O clube foi fundado em 1979, pela companhia energética Taiwan Power Company.

Elenco atual

Ligações externas 
 

Clubes de futebol de Taiwan
Clubes de futebol fundados em 1979